Завод «Визас» (сокращение от «Витебский завод заточных станков»; ) — белорусское станкостроительное предприятие, расположенное в Витебске, управляемое ОАО завод «Визас». С 2021 года завод находится в стадии ликвидации и распродаёт имущество.

История 
Завод основан в 1944 году на базе оборудования Клинского чугунолитейного завода, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны в Белорецк
. Производил заточные станки для металлорежущего инструмента, а также металлорежущие, деревообрабатывающие станки и станки для обработки оптики очков. В 1962 году завод переименован в честь XXII съезда КПСС. В 1964—1966 годах являлся филиалом № 1 Витебского станкостроительного объединения, с 1966 года — самостоятельное предприятие в составе Главного управления по производству прецизионных станков Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР, с 1977 года — «Союзточстанкопрома» (Всесоюзного промышленного объединения по производству прецизионных станков). В 1987 году завод передан в состав «Главинструмента» (Главного управления по производству режущего, слесарно-монтажного, абразивного и контрольно-измерительного инструмента), в 1988 году — в состав НПО «Инструмент» того же министерства. В 1991 году завод преобразован в арендное предприятие в составе Госкомитета Республики Беларусь по промышленности и межотраслевым производствам (с 1994 года — Министерство промышленности Республики Беларусь).

По состоянию на 2020 год завод выпускал металлообрабатывающие станки (шлифовальные и заточные с ЧПУ и без), специальные станки (заточные настольные, зубошлифовальные, зуборезные, для протяжек, отрезные, шлицешлифовальные, для групповой притирки растворителя, испытательные стенды и др.) и агрегаты (очистки воздуха, система подготовки управляющих программ), а также ленточнопильные и токарные деревообрабатывающие станки. Завод также оказывает услуги по алюминиевому литью. Ранее завод выпускал несколько моделей универсально-заточных (в т. ч. с ЧПУ), точильно-шлифовальных, плоскошлифовальных, горизонтально-фрезерных станков, заточных станков для сверл, фрез, протяжек, электродов, дисковых пил, а также специальных станков.

В связи с тяжелым экономическим положением в 2020 году в экономический суд Витебской области было подано заявление о банкротстве, но суд его не удовлетворил. С 10 июня 2021 года ОАО завод «Визас» находится в стадии ликвидации. Осенью 2021 года началась распродажа недвижимого имущества  производственных и административных корпусов общей площадью более 9 тыс. м² в восточном промышленном узле Витебска.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Предприятия Витебска
Компании Белоруссии
Станкостроительные заводы